Reprezentacja Kamerunu w piłce ręcznej kobiet – narodowy zespół piłkarek ręcznych Kamerunu. Reprezentuje swój kraj w rozgrywkach międzynarodowych.

Turnieje

Udział w mistrzostwach świata

Udział w mistrzostwach Afryki 

Piłka ręczna w Kamerunie
Kamerun
Kameruńskie reprezentacje narodowe